1952 – trzeci sezon Niemieckiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sezony Niemieckiej Formuły 3
1952 w sportach motorowych
1952 w Niemczech